Alexander Golz ist der Name folgender Personen: 

* Alexander Golz (Journalist), Journalist und Militärexperte
 Alexander Lwowitsch Golz, (* 1972), deutsch-russischer Eishockey-Spieler